Daniel Elahi Galán era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Federico Coria ha sconfitto Timofej Skatov con il punteggio di 6-4, 6-3.         .

Teste di serie 

  Federico Coria (campione)
  Alejandro Tabilo (quarti di finale)
  Juan Pablo Varillas (secondo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (quarti di finale)

  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno) 
  Hugo Dellien (semifinale) 
  Federico Delbonis (quarti di finale) 
  Timofej Skatov (finale)

Qualificati 

  Pedro Boscardin Dias (secondo turno)
  Hernán Casanova (secondo turno)
  João Lucas Reis da Silva (primo turno)

  Oriol Roca Batalla (secondo turno) 
  Juan Bautista Torres (quarti di finale) 
  Daniel Dutra da Silva (primo turno)

Lucky loser 

  Nicolás Mejía (secondo turno)

Wildcard 

  Guido Andreozzi (primo turno)
  Gonzalo Lama (primo turno)

  Matías Soto (primo turno)

Alternate 

  Andrea Collarini (primo turno)

  Mariano Navone (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Concepción 2023